Giōrgos Karagkounīs – calciatore greco
 Kōnstantinos Karagkounīs – politico greco
 Thanasīs Karagkounīs – calciatore greco